Хью Александер Кеннеди (; 22 августа 1809, Мадрас — 22 октября 1878, Рединг) — английский , участник 1-го международного турнира в Лондоне (1851). Также известен как шахматный писатель.

Биография 
Служил в Британской армии. Вышел в отставку в звании капитана. В начале 1840-х годов переехал в Англию. В 1842 году основал шахматный клуб в Брайтоне. В 1844—1851 годы сыграл ряд матчей с сильнейшими шахматистами Англии. В 1845 году вместе с Г. Стаунтоном в составе сборной Портсмута играл в матче по телеграфу против команды Лондона (Бокль, Уокер, У. Эванс, Перигал, Такетт). Кеннеди и Стаунтон одну партию проиграли, а другую завершили вничью. В 1862 году сыграл, возможно, первую международную партию по телеграфу против итальянского мастера С. Дюбуа.

Был вице-президентом Британской шахматной ассоциации, президентом шахматных клубов в Бате, Брайтоне и Бристоле.

С именем Кеннеди связана одна мистификация. В сатирическом сборнике У. Теккерея «Книга снобов» (рассказ «Некоторые воспоминания из жизни Огастаса Фицсноба, эсквайра») помещена сочинённая Кеннеди история о якобы имевшей место партии между Наполеоном Бонапартом и графом Бертраном. Эту историю Кеннеди включил в 1876 году в переиздание своей книги «Отбросы». На самом деле под видом партии Наполеона (подлинные партии французского императора не сохранились) Кеннеди поместил текст своей лёгкой партии с Дж. Оуэном.

Х. А. Кеннеди — Дж. Оуэн.

1. e4 e5 2. Кf3 Кc6 3. d4 К:d4 4. К:d4 ed 5. Сc4 Сc5 6. c3 Фe7 7. 0—0 Фe5 8. f4 dc 9. Крh1 cb 10. С:f7+ Крd8 11. fe baФ 12. С:g8 Сe7 13. Фb3 a5. В этой позиции белые дают мат в 5 ходов.

Спортивные результаты

Книга 
 Waifs and Strays, Chiefly from the Chess-Board (Отбросы. В основном, с шахматной доски). — , 1862.

Примечания

Ссылки